Старосельское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Старосельское сельское поселение — входит в Унечский район

Вологодская область
 Старосельское сельское поселение — входит в Вологодский район
 Старосельское сельское поселение — входит в Междуреченский район

Смоленская область
 Старосельское сельское поселение — входит в Сафоновский район